Tesla může mít tyto významy:

 tesla (jednotka) – jednotka elektromagnetické indukce
 Tesla (automobilka), dříve Tesla Motors, výrobce elektrických aut v Silicon Valley (např. Tesla Model S)
 Tesla (podnik) – podnik na výrobu slaboproudých elektrospotřebičů
 mnoho výrobků této československé značky
 Tesla (hudební skupina) – americká hardrocková skupina
 zkratka Timed Efficient Streaming Loss-tolerant Authentication (TESLA)
 zkratka „Tera-electronvolt Energy Superconducting Linear Accelerator“ (TESLA), projekt, který je dnes zařazen pod projekt International Linear Collider (ILC)
 sídliště Tesla v Pardubicích
 archeologický termín pro primitivní dřevařský nástroj - teslici; sekyrku s čepelí kolmo na osu topůrka

příjmení
 Nikola Tesla – srbsko-americký fyzik
 Josef Tesla – český a československý politik, poválečný poslanec a ministr za KSČ

Podobné významy 
 Tesla Pančevo, výrobce žárovek v Srbsku
 Tesla Studios, vývojář videoher v Srbsku
 Tesla Advanced Communications, síť P2P

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení